Lăcustă ist der Familienname folgender Personen:

 Ioan Lăcustă (1948–2008), rumänischer Schriftsteller
 Ștefan Lăcustă (dt. Stefan Heuschrecke auch Ștefan V.) (1508–1540), Fürst der Moldau